Knudsen je skandinávské příjmení, doslova znamená „Knudův syn“. K nositelům patří:

 Claus Peter Knudsen (1826–1896) – norský fotograf
 Jens Martin Knudsen (1930–2005) – dánský astrofyzik
 Jens Nygaard Knudsen (1942–2020) – dánský návrhář
 Jonas Knudsen (* 1992) – dánský fotbalista
 Knud Knudsen (1832–1915) – norský fotograf
 Sidse Babett Knudsenová (* 1968) – dánská herečka

podobné příjmení
 Espen Knutsen (* 1972) – norský lední hokejista